В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 1988 года принимали участие 30 сборных. Впервые участвовала сборная Ирландии. Победителем турнира стала сборная Франции.

30 сборных были разделены на восемь групп (шесть групп — по 4 команды, две группы — по 3). Победители отборочного турнира вышли в четвертьфинал. Финальная стадия проходила по двухкруговой системе.

Квалификация

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены чемпионы прошлых лет

Составы

Финальная стадия

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА
 Архив результатов RSSSF

1988
Футбол в Европе в 1986 году
Футбол в Европе в 1987 году
Футбол в Европе в 1988 году